Фримонт може да се отнася за:
 Фримонт, град в САЩ
 Окръзи в САЩ
 Фримонт (окръг, Айдахо)
 Фримонт (окръг, Айова)
 Фримонт (окръг, Колорадо)
 Фримонт (окръг, Уайоминг)